Zoznegg ist der Name folgender Orte in Baden-Württemberg:

 Zoznegg (Mühlingen), ein Ortsteil der Gemeinde Mühlingen im Landkreis Konstanz
 Zoznegg (Ostrach), ein Teilort von Burgweiler in der Gemeinde Ostrach im Landkreis Sigmaringen